Gastroptychus (kreeftachtige), een geslacht van kreeftachtigen in de familie Chirostylidae
 Gastroptychus (schimmels), een geslacht van schimmels in de familie Fomitopsidaceae